Eredivisie 2022/23 (mannenvoetbal)
Eredivisie 2022/23 (zaalvoetbal)